General — patente militar

Cinema 
The General (1926) — com Buster Keaton
O General (1998) — com Jon Voight

Jogos 
General (jogo) — jogo disputado com dados
Peça do xiangqi (xadrez chinês)
Command & Conquer: Generals

Desambiguações de cinema